Piana ist

 der Name einer französischen Gemeinde auf Korsika, siehe Piana
 ein Ortsteil der Gemeinde Suno in der Provinz Novara, Italien
 ein Ortsteil der Gemeinde Castiglione del Lago, Italien
 der Name der Burg Castello di Piana in Buonconvento, Italien
 der Name einer Fähre, siehe Piana (Schiff)

Piana ist der Familienname folgender Personen:
 Calogero La Piana (* 1952), italienischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela
 Dario Piana (* 1955), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Edoardo Piana Agostinetti (1896–1976), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Novara
 Sebastián Piana (1903–1994), argentinischer Tangokomponist, -arrangeur und -pianist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Monte Piana, Berg in den Sextener Dolomiten an der Grenze zwischen Südtirol und der Provinz Belluno, Italien, nördlich des Misurinasees
 Naturpark Piana Crixia (Parco naturale regionale di Piana Crixia), Regionalpark, der sich in der norditalienischen Region Ligurien, in der Provinz Savona befindet
 Lago di Piana degli Albanesi, künstlicher See in der Provinz Palermo, Sizilien, Italien
 Maria Calvelli-Adorno della Piana (1865–1952), Sängerin und Pianistin